La Boîte noire est le titre de plusieurs œuvres :

Cinéma 
 La Boîte noire, film français réalisé par Richard Berry (2005)

Littérature 
 La Boîte noire, bande dessinée de la série Spirou et Fantasio, scénarisée par Raoul Cauvin et dessinée par Nicolas Broca (1983),
 La Boîte noire, le roman d'Amos Oz (1988),
 La Boîte noire, bande dessinée scénarisée par Tonino Benacquista et dessinée par Jacques Ferrandez (2000, rééditée en 2013),
 La Boîte noire, le récit de Denis Robert (2002).

Voir aussi